Osoby
 Ivan Leko, chorwacki piłkarz, zawodnik Club Brugge
 Jerko Leko, chorwacki piłkarz, zawodnik AS Monaco
 Josip Leko, chorwacki polityk i prawnik, parlamentarzysta
 Peter Leko, węgierski szachista, arcymistrz
 Stefan Leko, niemiecki kick-boxer, zawodnik K-1